Бойерахме́д () — одна из 5 областей (шахрестанов) иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Административный центр — город Ясудж.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Маргун (بخش مارگون
 Лудаб (بخش لوداب)
Население области на 2006 год составляло 212 552 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Кохгилуйе и Бойерахмеда